Павел Семёнович Петров (1853—1915) — земский врач, член IV Государственной думы от Симбирской губернии.

Биография 
Из мещан города Симбирска. Домовладелец того же города.

Среднее образование получил в Симбирской гимназии, а высшее — в Императорской медико-хирургической академии, которую окончил в 1877 году. По окончании академии, в качестве земского стипендиата, поступил на службу земским врачом Симбирского уездного земства, где и прослужил до 1911 года. При выходе в отставку был избран пожизненным членом Симбирского уездного врачебного совета. Дослужился до чина коллежского советника, из наград имел орден Св. Станислава 2-й степени (1914). В 1911—1912 годах был заведующим отделением народного здравия Симбирской губернской земской управы. В 1894—1900 годах был членом наблюдательного комитета Симбирского общества взаимного от огня страхования, с 1900 года — членом, а с 1906 года — председателем правления названного общества. С 1901 года избирался гласным Симбирской городской думы.

В 1912 году был избран членом Государственной думы от 1-го съезда городских избирателей Симбирской губернии. Входил во фракцию прогрессистов. Состоял товарищем председателя комиссии о народном здравии, а также членом комиссий: бюджетной, по рабочему вопросу, по исполнению государственной росписи доходов и расходов, по направлению законодательных предложений.

Умер в 1915 году. Был вдовцом.

Источники 
 4-й созыв Государственной думы: Худож. фототип. альбом с портретами и биографиями. — СПб.: Изд. Н. Н. Ольшанского, 1913.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.

Выпускники Симбирской гимназии
Выпускники Императорской медико-хирургической академии
Земские врачи
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва